Bankehuse kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Bankehuse (Køng Sogn) – en bebyggelse i Køng Sogn
 Bankehuse (Magleby Sogn) – en bebyggelse i Magleby Sogn
 Bankehuse (Nørre Jernløse Sogn) – en bebyggelse i Nørre Jernløse Sogn
 Bankehuse (Tybjerg Sogn) – en bebyggelse i Tybjerg Sogn